Hargrave House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Hargrave House (Hazlehurst, Mississippi), NRHP-ID 91001465
 Hargrave House (Statesville, North Carolina), NRHP-ID 82003473